

Diglosia del valenciano respecto del españolLealtad y actitudes lingüísticas hacia el valenciano en los entornos urbanos de la Comunidad Valenciana 
La situación de diglosia entre valenciano y español hace referencia al conflicto sociolingüístico o conflicto en los ámbitos de uso, más o menos manifesto, entre la lengua valenciana y la lengua española en la Comunidad Valenciana. El conflicto se habría originado durante el franquismo y para la década del 2000 ya habría dejado de ser un tema sociolingüístico para pasar a serlo meramente político.

El sociólogo Rafael Lluís Ninyoles fue pionero en el análisis de este conflicto sociolingüístico en su obra Conflicte lingüístic valencià (1969), obra en la que también describió, someramente, el conflicto puramente lingüístico entre valenciano y catalán.

En el DLE, la diglosia se define como:

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, aprobada por las Cortes Valencianas y promulgada por el Presidente de la Generalidad Valenciana en ese momento, Joan Lerma, se refiere a esta situación en los siguientes términos:

Véase también 
 Diglosia
 Minorización del idioma catalán

Referencias

Bibliografía

Bibliografía adicional 
 

Política lingüística de España